

Geografia 
 Fyffe –  comune nella contea di DeKalb, Stato dell'Alabama, Stati Uniti d'America

Persone 
 Jahmaal Noel Fyffe – rapper britannico noto come Chip
 Nick Fyffe – bassista inglese
 William Samuel Fyffe – politico britannico